Polpa o mesocarpi, part intermèdia del fruit que normalment s'aprofita per menjar.
 Polpa (fruit), part carnosa d'un fruit, especialment si és molt tova.
 Polpa dental en odontologia.
 Polpa blanca, part de la melsa que envolta les artèries, en forma d'una beina de limfòcits, principalment limfòcits T.
 Polpa vermella en immunologia.
 Polpa del dit, part carnosa de la punta del dit.